Trofeu Ciutat de Barcelona (z kat. Trofeum miasta Barcelona) – międzynarodowy towarzyski klubowy turniej piłkarski rozgrywany regularnie latem od 1974, na stadionie klubowym RCD Espanyol (Estadio de Sarriá, Estadio Olímpico de Montjuic oraz obecnym obiekcie Power8 Stadium) w Barcelonie (Hiszpania) i organizowany przez RCD Espanyol. Początkowo w turnieju występowały cztery drużyny i rozgrywano dwa mecze półfinałowe oraz mecz o 3. miejsce i finał, ale w ostatnich latach turniej rozgrywany w formacie pojedynczego meczu. Zazwyczaj uczestniczyły kluby, ale w 1981 przystąpiła reprezentacja Hondurasu, kończąc turniej na ostatnim miejscu.

Finały

Statystyki

Bibliografia 
 Trofeu Ciutat de Barcelona w serwisie RSSSF 

Międzynarodowe rozgrywki klubowe w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Hiszpanii